— железнодорожная станция, расположенная в специальном районе Тиёда, Токио.

Наземный уровень станции управляется East Japan Railway Company (JR East), а подземные уровни — компаниями Tokyo Metro и Tokyo Metropolitan Bureau of Transportation (Toei Subway). Через станцию проходят: Линия Тюо-Собу, Линия Синдзюку, Линия Юракутё и Линия Намбоку. Скорые поезда линии Тюо не останавливаются на данной станции.

В системе нумерации станций токийского метрополитена станция обозначена как: Y-14 — на линии Юракутё, N-09 — на линии Намбоку и S-04 — на линии Синдзюку. На платформе линии Намбоку установлены платформенные раздвижные двери. На платформах линий Тюо-Собу,  Юракутё и Синдзюку установлены автоматические платформенные ворота.

Штаб-квартиры Министерства обороны Японии и Японской Го Ассоциации расположены поблизости от станции.

Планировка станции

JR East 
Одна платформа островного типа 2 пути.

Tokyo Metro 
Две платформы островного типа и 4 пути.

Toei 
2 пути и две боковые платформы.

Близлежащие станции 

|-
!colspan=5|JR East

|-
!colspan=5|Tokyo Metro

|-
!colspan=5|Toei Subway

Ссылки 
 Информация по станции — JR East 
 Информация по станции — Tokyo Metro 
 Информация по станции — Toei 

Железнодорожные станции, открытые в 1895 году